Var steht für:

 Var (Mythologie), nordische Gottheit, eine der Asinnen
 Var (Einheit), Einheit der Blindleistung in der Elektrotechnik

Personen:

 Gaius Var(…) Opt(…), antiker römischer Toreut (1. Jh.)
 Birger Var (1893–1970), norwegischer Ruderer
 François Var (1888–1972), französischer Politiker (SFIO)

Geografie:
 Var (Fluss), Fluss im Süden Frankreichs
 Département Var, französische Verwaltungseinheit
 Vár, ungarisch für „Burg, Burgviertel“ in Ortsnamen
 Var (Caraș-Severin), Dorf in Rumänien
 Var (Sălaj), Dorf in Rumänien
 Burgviertel (Budapest), Vár, Teil des I. Stadtbezirks von Budapest, Ungarn

VAR oder VaR steht für:
 Value-added Reseller, siehe Wiederverkäufer #Wertsteigernde Wiederverkäufer
 Value at Risk, Wert im Risiko, ein Risikomaß
 Vektorautoregressive Modelle
 Vereinigte Arabische Republik, mehrere, siehe Vereinigte Arabische Republik (Begriffsklärung)
 Verwaltungsamtsrat, Amtsbezeichnung eines Verwaltungsbeamten, siehe Gehobener Dienst #Dienst- und Amtsbezeichnungen
 Video Assistant Referee, englisch für Video-Assistent in Fußballspielen

Var, VAR oder var steht als Kürzel für:
 /var (englisch), Daten-Verzeichnis, siehe Filesystem Hierarchy Standard #/var-Verzeichnisstruktur
 Variable (Begriffsklärung)
 Variante (Begriffsklärung)
 Varianz (Stochastik), oder deren Operator Var(X)
 variation, englisch für die Abweichung zwischen magnetischer und geografischer Nordrichtung, siehe Deklination (Geographie) #Deklination
 Varietät (Biologie), biologische Systematik
 Flughafen Warna, Bulgarien, laut IATA-Code

Siehe auch:
 Vahr (Bremer Stadtteil)
 Vars (Begriffsklärung)
 War (Begriffsklärung)

Abkürzung